Kolo kan syfta på:

 Kolo (dans) – en sydslavisk folkdans

Geografi

Indonesien 

 Desa Kolo, administrativ by, Nusa Tenggara Barat,

Polen 

 Koło – kommun, Storpolens vojvodskap, Powiat kolski, 
 Koło – powiathuvudort, Storpolens vojvodskap, Powiat kolski, 
 Koło (ort), Lubusz vojvodskap, Powiat żarski, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Polenförgreningar